Horvátország
Gruda, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Lengyelország
Gruda település a Bartoszyce járásban, Bartoszyce megyében, a Varmia-mazúriai vajdaságban
Gruda település Ostróda járásban, Ostróda megyében, a Varmia-mazúriai vajdaságban

 Montenegró
Gruda, falu Danilovgrad községben 
Gruda történelmi törzsi terület Délkelet-Montenegróban